Partia Sprawiedliwości i Rozwoju - afgańska partia polityczna
 Partia Sprawiedliwości i Rozwoju - libijska partia polityczna
 Partia Sprawiedliwości i Rozwoju - marokańska partia polityczna
 Partia Sprawiedliwości i Rozwoju - turecka partia polityczna